Bernard Martinand (1939), programmateur et conservateur français de films
 Claude Martinand (1944-2012), haut fonctionnaire français
 Jean-Louis Martinand, « pédagogiste » français